Torvisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torvisensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Torvisensaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar